Marc Valeri Probe, militar i gramàtic romà del , autor al qual s'ha atribuït l'Appendix Probi.
 Valeri Probe, escriptor romà sovint confós amb l'anterior.
 Marc Aureli Probe, emperador romà del 276 al 282.
 Probe de Bizanci, bisbe de Bizanci de 293 a 306.
 Marc Pomponi Meci Probus, cònsol el 228.
 Flavi Anici Petroni Probus, cònsol el 406.
 Enric IV Probus, o Enric IV el Just, rei de Polònia de 1288 a 1290.